In het seizoen 2016/17 komt Heracles Almelo uit in de Nederlandse Eredivisie. Heracles Almelo sloot het voorgaande seizoen af als nummer zes van de Eredivisie. Deze plek gaf het recht tot deelname aan de Europa League play-offs. In de play-offs werden achtereenvolgens FC Groningen (2-1 nederlaag in Groningen, 5-1 overwinning in Almelo) en FC Utrecht (1-1 in Almelo, 0-2 in Utrecht) verslagen. Door de winst in de play-offs plaatste Heracles Almelo zich voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de voorrondes van de UEFA Europa League.

Selectie

Aangetrokken

Vertrokken

Technische staf

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB beker

Wedstrijden

UEFA Europa League

Wedstrijden

Voetnoten 

 2016/17
Heracles Almelo